Kühstein steht für

 Kühstein (Ering), ein Dorf in der Gemeinde Ering im Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Burgstall Kühstein in der Wappenau, Oberösterreich
 Kühsteinfelsen, Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern